Tattermusch ist der Familienname folgender Personen:

 Reinhold Tattermusch (* 1967), deutscher Fußballspieler, -trainer und -funktionär
 Ted Tattermusch (* 2001), deutscher Fußballspieler